Hug d'Empúries (mariscal del Temple), darrer mariscal de l'orde del Temple a Terra Santa 
 Hug I d'Empúries (~965 - 1040), comte d'Empúries (991 -1040)
 Hug II d'Empúries (~1035 - 1116), comte d'Empúries (1078 -1116)
 Hug III d'Empúries (? - 1173), comte d'Empúries (1154 -1173)
 Hug IV d'Empúries (~ 1170 - Mallorca, 1230), comte d'Empúries (1200 -1230)
 Hug V d'Empúries (~1240 - 1277), comte d'Empúries (1269-1277) i vescomte de Bas (1262-1277) 
 Hug VI d'Empúries (segle XIV), Comte d'Empúries (1322-1325), vescomte de Cardona (1332-1334) i primer baró de Guadalest